Copa Libertadores 1994 var 1994 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Vélez Sarsfield från Argentina efter en finalseger mot São Paulo från Brasilien. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 länder. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Olimpia. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Colombia och Paraguay
Grupp 2: Argentina och Brasilien
Grupp 3: Ecuador och Peru
Grupp 4: Chile och Uruguay
Grupp 5: Bolivia och Venezuela

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

1994 i Sydamerika
1994
Fotbollssäsongen 1994